Баумгартен-Крузиус () — немецкая фамилия.

 Баумгартен-Крузиус, Детлов Карл Вильгельм (1786—1845) — германский филолог и педагог.
 Баумгартен-Крузиус, Людвиг Фридрих Оттон (1788—1843) — немецкий богослов; профессор теологии Йенского университета.